Johannisturm ist der Name folgender Gebäude:

 Johannisturm (Aschersleben)
 Johannisturm (Jena)
 Johannisturm (Schwäbisch Gmünd)
 Johannisturm (Warburg)
 Johannisturm (Zittau)